Гран-при Бразилии 2019 года () — автогонка, двадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 15—17 ноября 2019 года на трассе «Интерлагос» имени Жозе Карлуса Пасе в Сан-Паулу, Бразилия. Это был 20-й этап сезона 2019, 48-й Гран-при Бразилии в истории — 47-й в рамках чемпионатов «Формулы-1»] и 38 на трассе «Интерлагос».

К гонке в Бразилии и Кубок конструкторов и чемпионский титул нашли своих обладателей, но продолжалась борьба за оставшиеся позиции. На коротком круге результаты получились традиционно плотными. Из за аварий и сходов лидеров, многие пилоты середины пелетона смогли показать очень неплохие результаты.

Шины 
Pirelli привезли на «Интерлагос» самые жесткие составы — в роли Hard, Medium и Soft использовались шины С1, С2 и С3. День гонки оказался самым тёплым по ходу уик-энда, длинные серии кругов в пятницу гонщики проехали при прохладной погоде, так что со стратегией пришлось экспериментировать. Риккардо, Хюлькенберг, Леклер, Квят, Расселл и Кубица стартовали на Medium, остальные выбрали Soft на первый отрезок.

Свободные заезды 
Первую сессию выиграл Александр Албон. Во второй сессии в пятницу первым был Себастьян Феттель. Лучшее время в субботней сессии показал Льюис Хэмилтон.

Квалификация 
Погода:  Небольшая облачность. Сухо. Воздух +21С, трасса +35…30С

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|-
!colspan="8"|Стартовая решетка на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии 
  Шарль Леклер получил штраф 10 мест на стартовой решётке за замену двигателя внутреннего сгорания.
  Карлос Сайнс (мл.) не показал времени в первой части квалификации из-за проблем с силовой установкой, но получил разрешение участвовать в гонке, поскольку его время на свободных заездах соответствовало правилу 107 %.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +19…21С, трасса +49…37С

|-
!colspan="13"|Самый быстрый круг:  Валттери Боттас ( Mercedes) — 1:10,698, поставлен на 43 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогам гонки 
[[Файл:Fórmula 1 – Grande Prêmio do Brasil de F1 2019 (49080039653).jpg|thumb|right|350px|
[[Файл:Fórmula 1 – Grande Prêmio do Brasil de F1 2019 (49080565746).jpg|thumb|right|350px|
[[Файл:Fórmula 1 – Grande Prêmio do Brasil de F1 2019 (49080039668).jpg|thumb|right|350px|

Круги лидирования

Комментарии 

  Льюис Хэмилтон изначально финишировал третьим, но получил 5-секундный штраф за обгон со столкновением с Александром Албоном
  Нико Хюлькенберг изначально финишировал 12-м, но получил 5-секундный штраф за обгон в режиме автомобиля безопасности.
  Себастьян Феттель сошёл с дистанции, но был классифицирован, поскольку преодолел более 90 % дистанции гонки.
  Шарль Леклер сошёл с дистанции, но был классифицирован, поскольку преодолел более 90 % дистанции гонки.
  Лэнс Стролл сошёл с дистанции после того, как его подвеска была повреждена из-за попадания обломков от машин Феррари
  Валттери Боттас сошёл с дистанции из-за проблем с двигателем.
  Валттери Боттас установил быстрый круг, но очко не получил, так как сошёл с дистанции.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Ф1

Гран-при Бразилии
Спорт в Бразилии в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Ноябрь 2019 года